Brainstorm în general se referă la brainstorming, o tehnică de creativitate în grup.

Brainstorm se mai poate referi la:

Film
 Brainstorm (film din 1983), regizat de Douglas Trumbull
 Brainstorm (film din 1965), regizat de William Conrad
 Brainstorm, titlul în engleză al filmului din 2001 Bicho de Sete Cabeças
 Brainstorm, titlu alternativ al filmului din 2002 Cypher

Muzică

Artiști
 Brainstorm (formație germană)
 Brainstorm (formație letonă)
 Brainstorm (formație americană)
 Brainstorm (formație australiană)
 Brainstorm, un rapper de la Brothers Grym
 Brainstorm, unul din pseudonimele muzicianului Moby

Albume
 Brainstorm (album), un album din 1991 al rapperului Young MC
 Brainstorm (EP), primul extended al lui Mitchel Musso

Cântece
 "Brainstorm", un cântec de Hawkwind
 "Brainstorm", un cântec de Kevin
 "Brainstorm", un cântec de Morbid Angel
 "Brainstorming", un cântec de Morning Musume.

Vezi și
 Brainstorms, o carte din 1981 de Daniel Dennett
 "Brianstorm", un single din 2007 de Arctic Monkeys;